Manoel Elísio Feijão Júnior, mais conhecido como Feijão Júnior (Sobral, 23 de outubro de 1957) é um compositor, violinista, pandeirista e cantor brasileiro.

Naturais de Sobral (Ceará)
Compositores do Ceará
Violinistas do Ceará
Pandeiristas do Ceará
Cantores do Ceará